Jean d’Estrées (1486–1571)
 Jean d’Estrées (1624–1707)
 Jean d’Estrées (1651–1694)
 Jean d’Estrées (1666–1718)